Il World Group è il più alto livello della Coppa Davis 2001. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte ai World Group Play-offs per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel World Group della Coppa Davis 2002.

Tabellone

Primo turno

Australia vs. Ecuador

Brasile vs. Marocco

Svezia vs. Repubblica Ceca

Slovacchia vs. Russia

Belgio vs. Francia

Svizzera vs. Stati Uniti

Germania vs. Romania

Paesi Bassi vs. Spagna

Quarti di finale

Brasile vs. Australia

Svezia vs. Russia

Svizzera vs. Francia

Paesi Bassi vs. Germania

Semifinali

Australia vs. Svezia

Paesi Bassi vs. Francia

Finale

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2001